Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth Smylie et Janine Thompson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Rome
Internationaux Italie
Tennis en mai 1989